Остасио II да Полента (; умер в 1396 году) — сеньор Равенны в 1389—1396 годах из гвельфского рода да Полента.

Биография 
Остасио был вторым из шести сыновей Гвидо III Лусио да Полента. В 1382 году он участвовал в войне за неаполитанскую корону на стороне Луи Анжуйского, в 1386 году поддержал мужа своей сестры Антонио делла Скала против Франческо да Каррара. В 1387 году Остасио возглавил конный отряд в 1500 человек и совместно с Джованни Орделаффи дал бой «Белой роте», нанятой падуанцами. В сражении при Кастаньяро он потерпел поражение.

В 1389 году вместе с братьями Остасио сверг отца и отправил в заточение, где тот вскоре умер от голода. После этого братья правили совместно. Остасио в том же году стал папским наместником в Равенне, а после смерти Аццо да Полента стал старшим в семье (1394 год). Сам он умер уже спустя два года, не оставив потомства.

Родословная 

</center>

Литература 
 Pompeo Litta. Famiglie celebri d’Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.

Да Полента
XIV век в Италии